Café Society peut désigner :

 La Café society, un milieu cosmopolite apparu au lendemain de la Première Guerre mondiale, ancêtre de la jet set ;
 le Café Society, un club de jazz new-yorkais (1938) où s'est produite Billie Holiday ;
 Café Society, un film de Woody Allen (2016).